Пило́ти () — фамилия:
 Пилоти, Ганс (1894—1969) — немецкий инженер, сын Оскара Пилоти.
 Пилоти, Карл Теодор фон (1826—1886) — немецкий живописец академического направления.
 Пилоти, Оскар (1866—1915) — немецкий химик, сын Карла Теодора Пилоти.
 Пилоти, Роберт (1863—1926) — немецкий правовед, сын Карла Теодора Пилоти.
 Пилоти, Фердинанд фон (1828—1895) — немецкий живописец и книжный иллюстратор, брат К. Т. фон Пилоти.

Примечания